Ngawa – prefektura autonomiczna w Chinach, w prowincji Syczuan
 Ngawa – powiat w Chinach, w prowincji Syczuan, w prefekturze autonomicznej Ngawa